Alaşehir (district), een Turks district in de provincie Manisa
 Alaşehir (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Alaşehir